Světový pohár družstev 2010 byl 32. ročník mistrovství světa tenisových družstev mužů pořádaný ATP. Turnaje se účastnilo osm družstev, která byla nominována na základě pořadí dvou nejlépe umístěných hráčů světového žebříčku na konci minulého roku. Konal se od 16. do 22. května 2010.

Soutěž se každoročně hraje na antukových dvorcích v Düsseldorfu v Německu a je součástí kategorie 250 series v rámci ATP World Tour.

Obhájcem titulu bylo mužstvo Srbska.

Vítězem se stal tým Argentiny, který ve finále porazil USA 2:1.

Složení družstev

Robinovo kolo

Modrá skupina

Pořadí

Německo vs. Francie

Argentina vs. Srbsko

Argentina vs. Německo

Francie vs. Srbsko

Německo vs. Srbsko

Francie vs Argentina

Červená skupina

Pořadí

Austrálie vs. USA

Česko vs. Španělsko

USA vs. Španělsko

Česko vs. Austrálie

USA vs. Česko

Austrálie vs. Španělsko

Finále

Argentina vs. USA

Vítěz

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  World Team Cup – oficiální stránky
  Program turnaje

Světový pohár družstev
Tenis v Německu v roce 2010
ATP World Tour 2010